Polifemo puede referirse a:

Polifemo: cíclope de la mitología griega, hijo del dios Poseidón y la ninfa Toosa.
Polifemo, otro personaje de la mitología griega, hijo de Élato y uno de los argonautas 
 Polifemo: escultura de Auguste Rodin.
Polifemo: banda de rock argentina.
 Gopherus polyphemus: tortuga de la Florida.